Amerikai Egyesült Államok
 Gate (Arkansas)
 Gate (Oklahoma)
 Gate (Washington)

Egyéb
 Gate, Peter Frohmader-album
 Gate, 2018-as dél-koreai film
 Gate, kártyajáték
 Gate, regénysorozat
GATE, Gödöllői Agrártudományi Egyetem